Loubaresse ist der Name zweier Ortschaften in Frankreich:

Loubaresse (Ardèche), Gemeinde im Département Ardèche
Loubaresse (Cantal), Commune déléguée im Département Cantal